Franz Anton von Thun und Hohenstein kan syfta på:

 Franz Anton I von Thun und Hohenstein (1786–1873), österrikisk greve
 Franz Anton II von Thun und Hohenstein (1809–1870), österrikisk greve och konstmecenat
 Franz Anton III von Thun und Hohenstein (1847–1916), österrikisk greve (senare furste) och statsman